Lov steht für:
 Lov (Næstved Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Næstved Kommune

Lov ist der Familienname folgender Personen:
 Sara Lov (* 1970), US-amerikanische Sängerin und Komponistin
 Janette Clarinda Lov (1906–1942), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, siehe Jeanette Loff

Siehe auch:
 Lof